Il singolare femminile del Kremlin Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.
Dominika Cibulková è la detentrice del titolo, ma è stata sconfitta nei quarti di finale da Caroline Wozniacki che ha sconfitto in finale Samantha Stosur per 6–2, 4–6, 7–5.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Samantha Stosur (finale)
  Marion Bartoli (secondo turno)
  Caroline Wozniacki (campionessa)
  Ana Ivanović (semifinale)

  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Nadia Petrova (primo turno)
  Marija Kirilenko (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (secondo turno)

Wildcard 

  Margarita Gasparjan (primo turno)
  Elena Vesnina (primo turno)

  Caroline Wozniacki

Qualificate

  Valerija Solov'ëva (secondo turno)
  Anastasija Rodionova (primo turno)

  Vesna Dolonc (quarti di finale)
<li>  Elina Svitolina (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Kremlin Cup 2012
WTA Tour 2012